Михаил Штранге:
 Штранге, Михаил Михайлович (1907—1968) — советский историк, сын М. Н. Штранге.
 Штранге, Михаил Николаевич (1864—?) — русский военный, полковник.